Жарри:

 Жарри, Альфред (1873—1907) — французский поэт.
 Жарри, Жерар (1936—2004) — французский скрипач.
 Жарри, Этьен Анатоль Жедеон (1764—1819) — французский военный деятель, бригадный генерал, барон, участник революционных и наполеоновских войн.
 Жарри — коммуна во Франции.

См. также 
 Жари